Rousson (Gard)
 Rousson (Yonne)